São Luiz Gonzaga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Luiz Gonzaga (ort), Rio Grande do Sul, 
 São Luiz Gonzaga (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar